Carl Galster ist der Name folgender Personen:

* Carl Galster (Schauspieler, 1810) (1810–1864), deutscher Theaterschauspieler
 Carl Galster (Schauspieler, 1848) (1848–1931), deutscher Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Karl Galster